See You Again (canção de Wiz Khalifa)
 See You Again (canção de Miley Cyrus)